Тјешетице могу бити:

 Тјешетице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Тјешетице (Оломоуц), насељено мјесто у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република